Froyo ist eine Kurzform für
 Frozen Yogurt
und bezeichnet
 Android-Version 2.2

Abkürzung